Евге́ний Васи́льевич Меле́шенко (род. 19 января 1981 года) — казахстанский легкоатлет, мастер спорта Республики Казахстан международного класса, чемпион Азии 2007 года.

Биография 
Е. В. Мелешенко живёт и тренируется в Кокчетаве.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах в предварительных забегах был 22-м на дистанции 400 метров с барьерами (49,43) и вышел в полуфинал, где показав 20-е время (49,48) вышел из борьбы.

На Олимпиаде 2008 года был дисквалифицирован.

Чемпион Азии 2007 года по бегу на 400 метров с барьерами. На нескольких чемпионатах Азии, других региональных соревнованиях получал медали различного достоинства.

Неоднократный чемпион Казахстана.
Его результат, показанный в 2001 году на Универсиаде — 48,46 с — является рекордом Казахстана.

Персональные рекорды

на открытом воздухе 
 400 м — 46,82 с — Ташкент  (12.09.2002)
 400 м с барьерами — 48,46 с — Пекин  (31.08.2001)

в помещениях 
 60 м — 6,93 с — Москва  (14.02.2004)
 200 м — 21,59 с — Москва  (15.02.2004)
 300 м — 34,59 с — Екатеринбург  (07.01.2004)
 400 м — 48,15 с — Москва  (23.02.2002)

Ссылки 
 Е.Мелешенко на сайте IAAF
 Е.Мелешенко  на сайте Olimpic Sports

Бегуны с барьерами Казахстана
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике